Cartea vorbită (englezește audiobook, tradus direct Carte auzită) este o înregistrare a lecturii cu voce tare a unui text, carte, etc. pe un mediu purtător de informație. Pentru aceasta nu este necesară o lectură (citire) identică a originalului scris, acceptându-se ca audiobook și alte versiuni "vorbite" ale acestuia. Mediile purtătoare utilizate sunt disc audio clasic, bandă magnetică, disc DVD, disc compact (disc dur).Ideea acestor carți s-a născut în 1931, când America a instaurat un proiect "Carți pentru nevăzători" iar în 1932 a apărut primul exemplar.

Istoric
Suportul informațional (mediul purtător de informație) trebuie  prin modernizare și adaptare să fie (devină) actualizat la nivelul publicului și societății căreia i se adresează, oferind  alternative la posibilitățile existente de acces la informație.
Cartea vorbită (cartea audio) a apărut odată cu dezvoltarea și popularizarea (ieftinirea) mijloacelor de înregistrare și de reproducere a sunetelor și a fost utilizată frecvent, în ajutorarea orbilor, sau celor cu probleme de vedere. În multe orașe din lume s-au creat biblioteci cu plăci de patefon, sau casete de bandă cu cărți vorbite.

O altă folosire a metodei cărților vorbite este la învățarea limbilor străine, cu pronunția și dicția corecte.

De mult succes s-au bucurat înregistrările unor poezii sau piese de teatru înregistrate de autori sau de mari actori.

Utilizatorii de astăzi ai audiocărții sunt cei care duc o activitate manuală automată și monotonă, ca șofatul pe șosele aglomerate.

Audiobook-urile facilitează accesul omului la cultura pe care de altfel, nu o respinge, ci doar o împinge într-un plan secund din lipsă de timp. Acestea schimbă calitatea individului din cititor în ascultător permițându-i astfel să desfășoare alte activități în același timp cu audierea unei cărți. 

Audiobook-urile surprind prin caracterul de simultaneitate, oferind ascultătorului o altă modalitate de a experimenta complexitatea textului scris. 

Caracteristicile unui cărți audio fac din aceasta un instrument ideal pentru crearea suportului de curs necesar oricărei instituții de învățământ, care practică învățământul la distanță asistat de calculator.

Sinonime 
 Carte audio
 Carte de ascultat
 Audiobook

Cărți audio